Karg steht für:
 Karg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Brauerei Karg, Brauerei in Murnau am Staffelsee
 Karg-Stiftung
 Karg (Band), österreichische Post-Black-Metal-Band

Siehe auch:
 
 Karch
 Karger